Факультет международных отношений БГУ (ФМО) () — факультет Белорусского государственного университета, который готовит специалистов по следующим направлениям: международные отношения, международное право, мировая экономика, менеджмент со специализацией менеджмент в сфере международного туризма, таможенное дело, лингвострановедение, современные иностранные языки, культурология. Декан факультета — Елена Анатольевна Достанко, кандидат политических наук, доцент.

История 

В 1992 году по инициативе Александра Шарапо на историческом факультете БГУ была создана кафедра международных отношений, а на юридическом факультете кафедра международного права.

1 октября 1995 года на их основе сформирован факультет международных отношений. Первым деканом стал Александр Викторович Шарапо. 1 декабря того же года на факультете созданы кафедры международных экономических отношений, английского языка (с 2001 года разделена на две: гуманитарных и экономических специальностей) и романо-германских языков, 1 сентября 1996 года к ним добавились кафедра восточных языков и кафедра дипломатической и консульской службы.

В октябре 1998 года создана кафедра международного туризма, в августе 2000 года кафедра таможенного дела и кафедра международного частного и европейского права, а с сентября в состав факультета включена кафедра теории и методики преподавания русского языка как иностранного.

В 2004 году при реорганизации Международного гуманитарного института БГУ в состав факультета международных отношений вошли кафедры социально-гуманитарных наук, культурологии и современных иностранных языков (в составе факультета до марта 2009 года, когда первая была расформирована, а остальные две вошли в состав гуманитарного факультета).

В конце 2003 года на базе кафедры восточных языков факультета был открыт Республиканский центр китаеведения «Иероглиф» (с 2006 года — институт имени Конфуция).

1 сентября 2008 года деканом был назначен Виктор Геннадьевич Шадурский. В 2009 году при факультете открыт Центр корееведения.

3 марта 2021 года Виктор Геннадьевич Шадурский покинул должность декана.

4 марта 2021 года  деканом была назначена Елена Анатольевна Достанко.

Учебный корпус 
Здание построено в центре Минска, недалеко от железнодорожного вокзала и главного корпуса БГУ, на улице Ленинградской. 13-этажное здание возводили десять лет. В 2012 году оно было введёно в строй. Церемония открытия корпуса состоялась 1 сентября 2012 года при участии Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Учебный процесс 
На факультете идет углублённое изучение двух иностранных языков, всего же вуз дает возможность изучать 17 иностранных языков. На факультете предлагается получение образование по 6 специальностям и 18 специализациям, к которым относятся экономические, юридические, историко-политологического и лингвистического профилей. В настоящее время на факультете работают 19 докторов и 99 кандидатов наук.

Структура

Кафедры

Центры и лаборатории 
 Центр международных исследований
 Информационно-аналитический центр
 Лаборатория информатики
 Кабинет технических средств обучения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФМО БГУ
 
 Факультет международных отношений БГУ на сайте Интерфакс
 Как живется новоселам: экскурсия по новому корпусу факультета международных отношений 

Московский район (Минск)
Факультеты БГУ